Slag bij Jackson (Mississippi), een slag tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog op 14 mei 1863 in Hinds County, Mississippi
 Slag bij Jackson (Tennessee), een slag tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog op 19 december 1862 in Madison County, Tennessee